Trítio - elemento químico; também conhecido como Trício
 Trício (Espanha) - município da Espanha
 Trício, a Grande - município romano de Tarraconense